

Geografia 
 Minty – località del Gloucestershire, in Inghilterra
 Minty – villaggio nel voivodato della Varmia-Masuria, in Polonia

Persone 
 Abdul Minty – diplomatico sudafricano
 Emil Minty – attore australiano

Altro 
 Minty – ipocoristico inglese del nome proprio di persona femminile Araminta
 Minty – serie televisiva britannica e australiana
 Minty – gruppo musicale inglese

Pagine correlate 
Mint
The Mint